Herba de Sant Antoni o herba de la sang (Agrimonia eupatoria) 
 Herba de Sant Antoni o herba de la feridura (Sideritis hirsuta)
 Herba de Sant Antoni o salicària (Lythrum salicaria)
 Herba de Sant Antoni o botja peluda (Dorycnium hirsutum )
 Herba de Sant Antoni o adsabra (Sideritis angustifolia )
 Herba de Sant Antoni o Sideritis
 Herba de Sant Antoni o segura (planta) (Tanacetum parthenium)